

Voci correlate
Scherma ai Giochi della VIII Olimpiade

Altri progetti

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per il Regno Unito